Чемпионат Европы по кёрлингу 1975 состоялся в городе Межев (Франция) с 11 по 14 декабря 1975 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 15 команд из 8 стран (Дания выставила на чемпионат только мужскую команду).

В мужском турнире чемпионом Европы стала (в 1-й раз в своей истории) сборная Норвегии, победившая в финале сборную Швеции. Третье место заняла — по результатам группового этапа — сборная Шотландии.

В женском турнире чемпионом Европы стала (в 1-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победившая в финале сборную Швеции. Третье место заняла — по результатам группового этапа — сборная Швейцарии.

Мужчины

Групповой этап 

  Проходят в финал.
  Занимают 3-е место в чемпионате.

Финал

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

  Проходят в финал.
  Занимают 3-е место в чемпионате.

Финал

Итоговая классификация

Примечания 

1975
Спорт во Франции в 1975 году
Чемпионаты Европы во Франции
Международные соревнования по кёрлингу во Франции
Декабрь 1975 года
Чемпионаты Европы в 1975 году